Бартелеми́ Шарль Жозе́ф, барон Дюмортье́ (; 1797, Турне —1878, там же) — бельгийский , естествоиспытатель, политический и государственный деятель.

Был председателем палаты представителей парламента Бельгии.

В 1872 году был назначен Государственным министром Бельгии.

Изучал флору Бельгии, затем перешёл к исследованию позвоночных и беспозвоночных животных. Многочисленные научные работы Дюмортье касаются систематики и анатомии растений, анатомии и физиологии кишечнополостных, эмбриологии моллюсков, сравнительной анатомии антропоморфных обезьян и дельфинов.

В 1832 году впервые описал деление клеток у водорослей.

Вместе с Пьером Жюлем Тоскинэ основал в Турне в 1860 году садоводческую ассоциацию.

Печатные труды 
 Commentationes botanicae. Observations botaniques. Imprimerie de C. Casterman-Dieu, Tournay, 1823
 Observations sur les graminées de la flore de Belgique. J. Casterman aîné, Tournay, 1823
 Analyse des familles des plantes, avec l’indication des principaux genres qui s’y rattachent. J. Casterman aîné, Tournay, 1829
 Lettres sur le manifeste du Roi et les griefs de la nation, par Belgicus. J. Casterman aîné, Tournay, 1830
 Sylloge Jungermannidearum Europae indigenarum, earum genera et species systematice complectens. J. Casterman aîné, Tournay, 1830
 Recherches sur la structure comparée et le développement des animaux et des végétaux. M. Hayez, Bruxelles, 1832
 Essai carpographique présentant une nouvelle classification des fruits. M. Hayez, Bruxelles, 1835
 La Belgique et les vingt-quatre articles. Société nationale, Bruxelles, 1838
 Observations complémentaires sur le partage des dettes des Pays-Bas. Société nationale, Bruxelles, 1838

Ссылки 
 

Альгологи
Микологи по алфавиту
Микологи Бельгии
Бароны Бельгии
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии